Die Carol Weymuller Open 1998 fanden vom 22. bis 26. Oktober 1998 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA Tour 1998/99 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 31.000 US-Dollar.
 
Im Endspiel trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen Sarah Fitz-Gerald und Michelle Martin aufeinander, das Martin mit 9:2, 9:4 und 9:3 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon sechs Plätze für Qualifikantinnen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1998
WSA Tour 1998/99
Sportveranstaltung in Brooklyn